Palaeotapirus — род вымерших травоядных млекопитающих из семейства тапировых отряда непарнокопытных. Ископаемые остатки представителей рода известны из миоценовых отложений ( назад) Евразии. Первоначально они описаны из нижнемиоценовых отложений Западной Европы (Palaeotapirus helvetius). В 1973 году в диатомовых сланцах китайской провинции Шаньдун были найдены левый верхний четвертый премоляр и первый моляр, определённые как зубы представителя рода Palaeotapirus. На их основе был выделен новый вид Palaeotapirus xiejiaheensis. От японского вида Palaeotapirus yagii известны только нижние премоляры и моляры.

Примечания 

†
Вымершие непарнокопытные
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Евразии
†